Gloriosa může být:

 Glorióza (Gloriosa) – rod jednoděložných rostlin z čeledi ocúnovitých
 Gloriosa (skladba) – symfonická skladba japonského skladatele vážné hudby Jasuhida Ita
 Gloriosa (zvon) – kostelní zvon
 Gloriosa (Erfurt) – zvon v erfurtské katedrále Panny Marie
 Gloriosa (Frankfurt nad Mohanem) – zvon ve frankfurtském kostele sv. Bartoloměje
 Gloriosa – jedno z označení Panny Marie ve středověké španělské poezii

Podobné názvy 

 La Gloriosa – více různých významů
 Glorieuses neboli Gloriózy – souostroví u Madagaskaru fakticky náležející Francii